Теренс Дэвис (родился 10 ноября 1945 года, Ливерпуль) — британский сценарист, режиссёр, писатель и актёр. Является единственным сценаристом всех своих фильмов.

Ранние годы 
Дэвис родился в Ливерпуле в семье рабочих, был самым младшим ребёнком из десяти детей. Благодаря его глубоко религиозной матери был воспитан в русле католической традиции, но позднее отверг религию и сейчас считает себя атеистом.

Карьера 
После окончания школы в шестнадцать лет он в течение десяти лет работал в качестве клерка в конторе, занимающейся доставкой грузов, а также в качестве неквалифицированного бухгалтера. Прежде чем покинуть Ливерпуль, посещал театральное училище в Ковентри. Находясь там, он написал сценарий, который в будущем стал основой для его первой автобиографической короткометражки Дети (1976). После такого «введения» в кинопроизводство Дэвис идёт в Национальную Школу Кино, где снимает Мадонну с младенцем (1980), продолжение истории alter ego Дэвиса, Роберта Такера. Три года спустя он завершает трилогию фильмом Смерть и просветление (1983), в котором он выстраивает гипотезу обстоятельств своей смерти. Эти три работы в дальнейшем участвуют в различных кинофестивалях в Европе и США под названием Трилогия Теренса Дэвиса, где получают множество наград.
Дэвис, который является геем, часто исследует гей-темы в своих фильмах.

В связи с трудностями финансирования и отказом Дэвиса идти на компромисс, только семь полнометражных художественных фильмов выпущено на сегодняшний день. Несмотря на такой скромный результат, репутация Дэвиса среди критиков и исследователей кино неуклонно растёт, и он считается «величайшим из ныне живущих режиссёров Великобритании».

Фильмография 
 Дети (1976 — короткометражный)
 Мадонна с младенцем (1980 — короткометражный)
 Смерть и просветление (1983 — короткометражный)
 Трилогия Теренса Дэвиса (1984)
 Далекие голоса, тихая жизнь (1988)
 Конец долгого дня (1992)
 Неоновая библия (1995)
 Обитель радости (2000)
 Время и Город (2008)
 Глубокое синее море (2011)
 Песнь заката (2015)
 Тихая страсть (2016)
 Благословление (2021)

Примечания